Carlos Mendieta (1873–1960) –  kubański polityk, prezydent Kuby
 Carlos Mendieta (ur. 1979) – nikaraguański piłkarz